La Lumière du Nord peut désigner :
 la cathédrale Saint-Magnus de Kirkwall dans les Orcades, au Royaume-Uni ;
 La Lumière du nord, un roman de A. J. Cronin publié en 1958 ;
 La Lumière du Nord, un recueil de nouvelles de Marcel Schneider publié en 1982.